Павло Єльонек (бургомістр) (лат. Paulus Jelonek, пол. Paweł Jelonek)  (? - ?) — львівський міщанин, лавник (1564–1571), міський райця (1571–1594) та бурмістр (1578, 1580, 1582, 1583, 1591).
 Францішек Єльонек (пол. Franciszek Jelonek, Jellonek, 1864 Варшовіце — 1929) — український архітектор, головний архітектор Дрогобича.

Населені пункти та їхні частини

 Єльонек — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Єльонек — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Єльонек — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єльонек — село в гміні Сухий Ляс Познанського повіту Великопольського воєводства
 Єльонек — село в гміні Борне-Суліново Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Єльонек — частина міста Кротошин у Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Єльонек — частина села Єленська-Гута в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Єльонек — колонія в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Єльонек — лісова осада в гміні Круклянкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єльонек — лісова осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Єльонек — лісова осада в гміні Неханово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Єльонек — лісова осада в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

Примітки